Municipio de Paddock puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Paddock (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Paddock (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Paddock (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.